«Зори ислама» («») — советская, затем российская чеченская республиканская религиозно-просветительская газета.

История 
Издаётся с 1990 года. Первоначально издавалась на личные средства главного редактора Масхуда Заурбекова, имевшего скромный бизнес.

Из-за боевых действий в республике издание газеты пришлось прервать. Масхуд Заурбеков лишился своего бизнеса, жилья и редакции, где готовилась газета.

7 мая 2004 года благодаря помощи Ахмата Кадырова издание возобновилось. В 2010 году на прошедшем в Грозном III Международном миротворческом форуме «Ислам — религия мира и созидания» Координационный Центр мусульман Северного Кавказа наградил газету «Зори Ислама» орденом «За заслуги перед уммой» I степени, главному редактору Масхуду Заурбекову был вручен орден «За утверждение духовных ценностей».

С 2008 года заместителем главного редактора газеты является Петимат Петирова.

В 2010 году газета была награждена орденом «За заслуги перед Уммой 1 степени».

Примечания

Ссылки 
 Газета «Зори Ислама» и её главный редактор награждены орденами
 Религиозно-просветительская роль газеты «Зори ислама» 
 Печатные СМИ Чеченской Республики
 

Ислам в Чечне
Религия в Грозном
Газеты Грозного
Появились в 1990 году в России
1990 год в Чечне